Phong Saly kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Phôngsali, distrikt, Phongsali, 
 Phongsali (provins), provinshuvudstad, 

Robotskapade Laosförgreningar